Lo Valledor puede referirse a:

 Central de Abastecimiento Lo Valledor, un mercado chileno ubicado en la ciudad de Santiago.
 Lo Valledor, estación de la línea 6 del Metro de Santiago.
 Lo Valledor, estación del Tren Nos-Estación Central